Quart kan syfta på:

 Quart –  ett volymmått

Geografi

Italien 

 Quart, Aostadalen, kommun, regionen Aostadalen

Spanien 

 Quart (kommun i Spanien), Katalonien, Província de Girona, 
 Quart d'Onyar, ort, Katalonien, Província de Girona,